Jan Klein ist der Name folgender Personen:

* Jan Klein (Immunologe) (* 1936), tschechisch-US-amerikanischer Immunologe

Jan Klein bezeichnet:
 Jan Klein (Eisenbahn), ostfriesische Kleinbahnen